Приз Франсуа Шале () — награда, которая ежегодно присуждается на Каннском кинофестивале фильмам, посвящённым ценностям журналистики, и подчёркивает присутствие журналистов на фестивале. Основана в 1997 году в честь известного французского журналиста и историка кино Франсуа Шале под эгидой его жены Мэй Чен. Первым фильмом, удостоенным награды, в мае 1997-го стала картина Адемира Кеновича «Идеальный круг» совместного производства Боснии и Герцеговины и Франции.

Приз Франсуа Шале также присуждается ежегодно за лучший сценарий на фестивале российского кино в Онфлёре, где Франсуа Шале был председателем жюри в 1995 году.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Каннского кинофестиваля,,
 Ассоциация Франсуа Шале

Каннский кинофестиваль
Кинопремии Франции
Награды по алфавиту
Кинопремии по алфавиту